Fairland (Indiana)
Fairland (Maryland)
Fairland (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos